Frankrijk heeft in de periode 1946 en 1950 drie kabinettem-Bidault gekend.

Kabinet-Bidault I (24 juni - 16 december 1946)
 Georges Bidault (MRP) - Voorzitter van de Voorlopige Regering en minister van Buitenlandse Zaken
 Maurice Thorez (PCF) - Vicevoorzitter van de Voorlopige Regering
 Félix Gouin (SFIO) - Vicevoorzitter van de Regering en minister van Defensie
 Charles Tillon (PCF) - Minister van Bewapening
 Édouard Depreux (SFIO) - Minister van Binnenlandse Zaken
 Robert Schuman (MRP) - Minister van Financiën
 François de Menthon (MRP) - Minister van Economische Zaken
 Marcel Paul (PCF) - Minister van Industriële Productie
 Ambroise Croizat (PCF) - Minister van Arbeid en Sociale Zekerheid
 Pierre-Henri Teitgen (MRP) - Minister van Justitie en Grootzegelbewaarder
 Marcel Edmond Naegelen (SFIO) - Minister van Onderwijs
 François Tanguy-Prigent (SFIO) - Minister van Landbouw
 Yves Farge (partijloos) - Minister van Bevoorrading
 Marius Moutet (SFIO) - Minister van Franse Overzeese Gebiedsdelen
 Jules Moch (SFIO) - Minister van Openbare Werken en Transport
 Robert Prigent (MRP) - Minister van Bevolking
 François Billoux (PCF) - Minister van Wederopbouw en Stedenplanning
 Jean Letourneau (MRP) - Minister van Posterijen
 Alexandre Varenne (PRS) - Minister van Staat
 Francisque Gay (MRP) - Minister van Staat

Kabinet-Bidault II (28 november 1949 - 7 februari 1950)
 Georges Bidault (MRP) - Président du Conseil (premier)
 Jules Moch (SFIO) - Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken
 Henri Queuille (PRS) - Vicepremier
 Robert Schuman (MRP) - Minister van Buitenlandse Zaken
 René Pleven (UDSR) - Minister van Defensie
 Maurice Petsche (CNI) - Minister van Financiën en Economische Zaken
 Robert Lacoste (SFIO) - Minister van Handel en Industrie
 Pierre Ségelle (SFIO) - Minister van Arbeid en Sociale Zekerheid
 René Mayer (PRS) - Minister van Justitie en Grootzegelbewaarder
 Yvon Delbos (PRS) - Minister van Onderwijs
 Louis Jacquinot (CNI) - Minister van Veteranen en Oorlogsslachtoffers
 Pierre Pflimlin (MRP) - Minister van Landbouw
 Jean Letourneau (MRP) - Minister van Franse Overzeese Gebiedsdelen
 Christian Pineau (SFIO) - Minister van Openbare Werken, Transport en Toerisme
 Pierre Schneiter (MRP) - Minister van Volksgezondheid en Bevolking
 Eugène Claudius-Petit (UDSR) - Minister Wederopbouw en Stedenplanning
 Eugène Thomas (SFIO) - Minister van Posterijen
 Pierre-Henri Teitgen (MRP) - Minister van Staat

Wijzigingen

 2 december 1949 - Gabriel Valay (MRP) volgt Pflimlin (MRP) op als minister van Landbouw.

Kabinet-Bidault III (7 februari - 2 juli 1950)
 Georges Bidault (MRP) - Président du Conseil (premier)
 Henri Queuille (PRS) - Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken
 Robert Schuman (MRP) - Minister of Foreign Affairs
 René Pleven (UDSR) - Minister van Defensie
 Maurice Petsche (CNI) - Minister van Financiën en Economische Zaken
 Jean-Marie Louvel (MRP) - Minister van Handel en Industrie
 Paul Bacon (MRP) - Minister van Arbeid en Sociale Zaken
 René Mayer (PRS) - Minister van Justitie en Grootzegelbewaarder
 Yvon Delbos (PRS) - Minister van Onderwijs
 Louis Jacquinot (CNI) - Minister van Veteranen en Oorlogsslachtoffers
 Gabriel Valay (MRP) - Minister van Landbouw
 Jean Letourneau(MRP) - Minister van Franse Overzeese Gebiedsdelen
 Jacques Chastellain (CNI) - Minister van Openbare Werken, Transport en Toerisme
 Pierre Schneiter (MRP) - Minister van Openbare Werken en Bevolking
 Eugène Claudius-Petit (UDSR) - Minister van Wederopbouw en Stedenplanning
 Charles Brune (PRS) - Minister van Posterijen
 Pierre-Henri Teitgen (MRP) - Minister van Staat

Zie ook
 Georges Bidault
 Lijst van premiers van Frankrijk

Bidault